A 2000-es UEFA-szuperkupa a 25. európai szuperkupa-döntő volt. A Kupagyőztesek Európa-kupája sorozat megszűnése miatt az UEFA-szuperkupa kiírása úgy módosult, hogy az UEFA-kupa győztese mérkőzött az UEFA-bajnokok ligája győztesével.

A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2000. augusztus 25-én az 1999–2000-es UEFA-kupa-győztes török Galatasaray és az 1999–2000-es UEFA-bajnokok ligája-győztes Real Madrid.

A Galatasaray 2–1-re nyerte a mérkőzést.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 1999–2000-es UEFA-bajnokok ligája
 1999–2000-es UEFA-kupa

Források
 
 

2000
Uefaszuperkupa